

Aeroplani
Gossamer Albatross – velivolo a propulsione umana
Gossamer Condor – monoplano ultraleggero a elica
Gossamer Penguin – velivolo sperimentale

Letteratura
Gossamer – romanzo di Lois Lowry del 2006
Gossamer – racconto di Stephen Baxter

Altro
Gossamer – personaggio dei Looney Tunes
Gossamer – album dei Passion Pit del 2012
Anelli Gossamer – porzione più esterna del complesso di anelli di Giove